ФМА IA 58 Пукара́ (, от  — «крепость») — аргентинский лёгкий штурмовик. Разработан по заказу ВВС Аргентины инженерами кордовского Института аэротехники во главе с авиаконструктором Эктором Руисом. Предназначен для использования в контрпартизанской войне. Серийно производится с 1974 года. Состоит на вооружении ВВС Аргентины и других стран мира.

История строительства и службы 

Разработка самолёта началась в 1966 году, когда Аргентине потребовался лёгкий разведывательный, ударный и противопартизанский самолёт. Прототип с двумя ТВД Garrett TPE331-U-303 совершил первый полёт 20 августа 1969 года. На последующих самолётах устанавливались французские двигатели Turboméca Aztazou XVIG.

Штурмовик использовался в боевых действиях в ходе операции «Независимость» и англо-аргентинской войне. На Фолклендах в 1982 году аргентинцы применяли с «Пукар» напалм против британских сил. 28 мая «Пукара», пилотируемая аргентинцем Мигелем Хименесом, сбила вражеский вертолёт Westland Scout. Из 24-х использовавшихся в конфликте самолётов 23 были потеряны, в том числе в результате действий британских коммандос, авиации, один был захвачен англичанами и использовался Королевскими ВВС.

Поставлялся на экспорт ВВС третьих стран. В покупке самолёта были заинтересованы Египет (50 машин), Мавритания (6 машин), Венесуэла (в дальнейшем предпочла американский самолёт «Бронко»), Центральноафриканская Республика (12 машин). Все контракты по различным причинам оказались нереализованными. Планировавшаяся поставка 20 машин в Ирак была аннулирована правительством Аргентины.

Конструкция 
Представляет собой двухмоторный низкоплан цельнометаллической конструкции, выполнен по нормальной аэродинамической схеме. Хвостовое оперение Т-образное, убираемое шасси — трёхопорное, с длинными стойками, что позволяет подвеску многочисленного вооружения. Оно обеспечивает возможность эксплуатации «Пукары» с грунтовых аэродромов. Фонарь кабины и пол бронировались. В кабине устанавливались британские катапультируемые кресла Martin-Baker Mk 6.

Тактико-технические характеристики

Варианты 
 AX-02 Delfín — прототип;
 AX-04 — торпедоносец;
 IA 58A — первая и основная серийная модификация;
 IA 58B (Bravo) — IA 58A с двумя 30-мм пушками DEFA 553;
 IA 58C (Charlie) — вариант, вооружённый ракетами Matra R550 Magic или Martín Pescador;
 IA-58D (Delta)
 IA-58E (Echo)
 IA-66 — вариант с ТВД Garrett TPE331-11-601W. Изготовлен 1 прототип.

Операторы 
  Аргентина
  ВВС Аргентины — 108 IA 58 1967—настоящее время
  Уругвай
  ВВС Уругвая — 9 IA 58B 1981—2004
  Шри-Ланка
  ВВС Шри-Ланки — 4 IA 58A 1993—2004
  Колумбия
  ВВС Колумбии — 3 IA 58A 1989—2004
  Великобритания
  ВВС Великобритании — 1 IA 58A 1982—?

См. также 
 Пукара
 Martín Pescador

Примечания

Ссылки 
 FMA IA.58 Pucara
 I.A. 58 Pucará (Fortaleza en quichua) — Crónicas y testimonios 

Самолёты Аргентины
Самолёты FMA
Штурмовики
Самолёты Фолклендской войны